Klingsor steht für:

 Klingsor, Zauberergestalt der deutschen Mythologie
 Klingsors letzter Sommer Erzählung von Hermann Hesse
 Tristan Klingsor (1874–1966), französischer Schriftsteller, Komponist, Maler und Musikkritiker
 (9511) Klingsor, Asteroid
 Klingsor, deutschsprachige Kulturzeitschrift aus dem siebenbürgischen Kronstadt (1924–1939)